Fontana di Santa Lucia – fontana di Napoli
 Fontana di Santa Lucia – fontana di Sassinoro